Selbitz může být:

 Selbitz (Horní Franky) – německé město v zemském okresu Hof
 Selbitz (Kemberg) – část německého města Kemberg, zemský okres Wittenberg
 Selbitz (Speichersdorf) – část německé obce Speichersdorf, zemský okres Bayreuth
 Selbitz (Rappottenstein) – rakouská obec v okrese Zwettl
 Selbitz (Bavorsko) – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 Selbitz (řeka) – bavorská řeka

Externí odkazy